BiH
 Drobnići (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica

Crna Gora:
 Drobnići (Budva, Crna Gora), naselje u općini Budva